В этой таблице перечисляются породы кошек и их обозначения по классификации одной из фелинологических организаций.

FIFe Fédération Internationale Féline подразделяет породы кошек на 4 категории:
 I - Экзотические и персидские
 II - Полудлинношёрстные
 III - Короткошёрстные и сомали 
 IV — Ориентальные (восточные)
WCF (Всемирная федерация кошек) разделяет породы на 4 группы:
 1 — Длинношёрстные
 2 — Полудлинношерстные
 3 — Короткошёрстные
 4 — Сиамо-Ориентальная  короткошёрстные

«*» Стандарт WCC. Порода допускается на все выставки. По правилам разведения необходимо связаться с соответствующей организацией, поскольку в настоящее время нет заявления признания в WCF.

См. также 
 Ашера
 FIFe
 Фотогалерея пород домашних кошек
 Домашняя длинношёрстная кошка
 Домашняя короткошёрстная кошка
 Списки кошек
 Список знаменитых кошек

Ссылки 

Кошка